East Suffolk ist der Name folgender topographischer Objekte in England:

 East Suffolk (District), Verwaltungseinheit seit 2019
 East Suffolk (Grafschaft), Verwaltungseinheit zwischen 1888 und 1974
 East Suffolk (Wahlkreis) zum britischen Unterhaus, zwischen 1832 und 1885